Сава Косановић може бити:

 Сава Косановић (1839—1903), митрополит дабробосанског у периоду 1881/85. године.
 Сава Косановић (1894—1956), сестрић Николе Тесле, министар и амбасадор Југославије